Introduzione e allegro per quartetto e orchestra d'archi, Op.47 – composizione di Edward Elgar
Introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi  – composizione di Maurice Ravel